Соревнования по волейболу на XI летних Азиатских играх проходили с 23 сентября по 5 октября 1990 года в Пекине (Китай) с участием 9 мужских и 6 женских национальных сборных команд. Было разыграно 2 комплекта наград. Чемпионские титулы выиграли мужская и женская сборные Китая.

Команды-участницы

Мужчины 
Вьетнам, Гонконг, Китай, КНДР, Мьянма, Пакистан, Саудовская Аравия, Южная Корея, Япония.

Женщины 
Китай, КНДР, Таиланд, Тайвань, Южная Корея, Япония.

Система проведения турнира

Мужчины 
9 команд-участниц на предварительном этапе разбиты на две группы. 4 команды (по две лучшие из групп) выходят в полуфинал плей-офф и по системе с выбыванием определяют призёров турнира. Команды, занявшие в группах предварительного этапа 3—4-е места, по такой же системе разыгрывают итоговые 5—8-е места.

Женщины 
6 команд-участниц провели однокруговой турнир, по результатам которого определена итоговая расстановка мест.

Результаты

Мужчины

Предварительный этап

Группа А 

 23 сентября: КНДР — Пакистан 3:0 (15:12, 15:11, 15:12); Саудовская Аравия — Мьянма 3:0 (15:8, 15:12, 15:9).
 24 сентября: Пакистан — Мьянма 3:0 (15:7, 15:9, 15:12); Китай — КНДР 3:0 (15:6, 15:8, 15:8).
 26 сентября: Пакистан — Саудовская Аравия 3:0 (15:8, 15:8, 15:4); Китай — Мьянма 3:0 (15:8, 15:1, 15:6).
 28 сентября: КНДР — Мьянма 3:0 (15:1, 15:8, 15:4); Китай — Саудовская Аравия 3:0 (15:6, 15:6, 15:3).
 30 сентября: КНДР — Саудовская Аравия 3:0 (15:10, 16:14, 15:13); Китай — Пакистан 3:0 (15:1, 15:3, 15:5).

Группа В 

 23 сентября: Вьетнам — Гонконг 3:0 (15:2, 15:7, 15:5).
 24 сентября: Южная Корея — Япония 3:0 (16:14, 16:14, 15:10).
 26 сентября: Южная Корея — Гонконг 3:0 (15:3, 15:3, 15:5).
 28 сентября: Япония — Гонконг 3:0 (15:1, 15:0, 15:1); Южная Корея — Вьетнам 3:0 (15:3, 15:8, 15:3).
 30 сентября: Япония — Вьетнам 3:0 (15:0, 15:2, 15:1).

Плей-офф

Полуфинал за 1—4 места 
2 октября
 Южная Корея — КНДР 3:0 (15:10, 15:7, 15:8)
 Китай — Япония 3:2 (15:10, 13:15, 16:14, 4:15, 15:13)

Полуфинал за 5—8 места 
2 октября
 Пакистан — Гонконг 3:0 (15:2, 15:9, 15:5)
 Саудовская Аравия — Вьетнам 3:0 (15:10, 15:11, 15:12)

Матч за 7-е место 
4 октября
 Вьетнам — Гонконг 3:1 (7:15, 15:9, 15:5, 15:7)

Матч за 5-е место 
4 октября
 Пакистан — Саудовская Аравия 3:2 (15:12, 10:15, 9:15, 15:9, 15:12)

Матч за 3-е место 
4 октября
 Япония — КНДР 3:0 (15:10, 15:9, 15:8)

Финал 
5 октября
 Китай — Южная Корея 3:1 (15:8, 14:16, 15:9, 15:11)

Женщины 

 25 сентября: Китай — Тайвань 3:0 (15:10, 15:6, 15:3); Япония — КНДР 3:1 (15:11, 15:10, 11:15, 15:12); Южная Корея — Таиланд 3:0 (15:1, 15:9, 15:2).
 27 сентября: КНДР — Тайвань 3:1 (15:10, 15:11, 8:15, 15:12); Южная Корея — Япония 3:0 (15:5, 15:10, 15:11); Китай — Таиланд 3:0 (15:2, 15:3, 15:2).
 1 октября: Южная Корея — КНДР 3:0 (15:9, 15:12, 15:7); Тайвань — Таиланд 3:0 (15:7, 15:2, 15:9); Китай — Япония 3:0 (15:1, 15:6, 15:6).
 3 октября: Япония — Таиланд 3:0 (15:3, 15:2, 15:1); Южная Корея — Тайвань 3:0 (15:6, 15:4, 15:9); Китай — КНДР 3:0 (15:7, 15:2, 15:6).
 4 октября: Китай — Южная Корея 3:1 (11:15, 15:5, 15:3, 15:9); КНДР — Таиланд 3:0 (15:6, 15:1, 15:8); Япония — Тайвань 3:0 (15:6, 15:2, 15:3).

Итоги

Положение команд

Призёры

Мужчины 
  Китай: Цао Маовэнь, Цзян Цзе, Цзюй Гэньин, Ли Хайюнь, Сюй Сюэхуэй, Вэнь Ицинь, У Вэй, Сюй Гуожун, Янь Фэн, Чжан Цзяньвэй, Чжан Жэньцзянь, Чжоу Цзяньань.

  Южная Корея: Чан Юн Чан, Чхун Ы Так, Ха Чжон Хва, Хан Чжан Сок, Хон Хэ Чхон, Ли Гюн Сок, Ли Сан Ёль, Ма Нак Гиль, Но Чжин Су, Пак Сам Ён, Син Ён Чхуль, Юн Чжон Ир.

  Япония: Сигэру Аояма, Масаёси Манабэ, Кацуюки Минами, Юити Накагаити, Такаси Нарита, Масадзи Огино, Хидеюки Отакэ, Масафуми Оура, Сатоси Сэнсуй, Юдзи Такэда, Тацуя Уэта.

Женщины 
  Китай: Хэ Юньшуй, Лай Явэнь, Ли Гуоцзюнь, Ли Юэмин, Мао Уян, Ци Лили, Сюй Хуэйцзюань, Сюй Лицюнь, У Дань, Сюй Синь, Чжоу Хун. 

  Южная Корея: Чан Гён Хи, Чан Юн Хи, Ом Чжун Ми, Чжи Гён Хи, Чжу Сон Чжин, Ган Чжу Хи, Ким Ки Сун, Ким Гён Хи, Мун Хё Сук, Нам Сун Ок, Пак Ми Хи, Ю Ён Со.

  Япония: Киёко Фукуда, Сихо Канэко, Наоми Масуко, Кадзуё Мацукава, Тиэ Натори, Мотоко Обаяси, Маюми Сайто, Киёми Сакамото, Кумико Сакамото, Итико Сато, Акико Судзуки, Томоко Ёсихара.

Примечание

Ссылки 
 Архив волейбольных результатов (мужской турнир) 
 Архив волейбольных результатов (женский турнир) 

1990
1990 год в волейболе
Волейбол